

Patronyme 

 Art Tatum (1909-1956), pianiste de jazz américain ;
 Bradford Tatum (1965-), acteur américain ;
 Channing Tatum (1980-), acteur américain ;
 Craig Tatum (1983-), joueur américain de baseball ;
 Donn Tatum (1913-1993), premier président directeur général de Walt Disney Productions ; 
 Earl Tatum (1953-), joueur américain de basket-ball ;
 Edward Lawrie Tatum (1909-1975), généticien américain ;
 Jayson Tatum (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Reece Tatum (1921-1967), joueur de basket-ball et de baseball américain ;
 Sophia Tatum (1997-), actrice américaine.

Prénom 
 
 Tatum Bell (1981-), joueur américain de football américain ;
 Tatum O'Neal (1963-), actrice américaine.

Personnage 
 Chuck Tatum, alias Kirk Douglas dans Le Gouffre aux chimères (Ace in the hole) de Billy Wilder (1951) ;
 Drederick Tatum, personnage de la série Les Simpson.

Toponymes 

 Tatum, ville du Cameroun ;
 Tatum, localité du Nouveau-Mexique, aux États-Unis ;
 Tatum, ville des comtés de Panola et de Rusk, au Texas, aux États-Unis.